Leavitt ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Leavitt (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Caroline Leavitt (* 1952), US-amerikanische Schriftstellerin
 Charles Leavitt (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor
 David Leavitt (* 1961), US-amerikanischer Schriftsteller
 Dudley Leavitt (1830–1908), US-amerikanischer Führer der Mormonen
 Emma Leavitt-Morgan (1865–1956), US-amerikanische Tennisspielerin
 Harold J. Leavitt (1922–2007), US-amerikanischer Ökonom
 Henrietta Swan Leavitt (1868–1921), US-amerikanische Astronomin
 Humphrey H. Leavitt (1796–1873), US-amerikanischer Politiker
 Judith Walzer Leavitt (* 1940), US-amerikanische Historikerin
 Ken Leavitt-Lawrence, US-amerikanischer Webentwickler und Rapper, siehe MC Hawking
 Michael Leavitt (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Myron E. Leavitt (1930–2004), US-amerikanischer Politiker
 Raphy Leavitt (1948–2015), puerto-ricanischer Komponist und Orchesterleiter
 Robert Leavitt (1883–1954), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ron Leavitt (1947–2008), US-amerikanischer Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Sam Leavitt (1904–1984), US-amerikanischer Kameramann
 Scott Leavitt (1879–1966), US-amerikanischer Politiker
 Sturgis Elleno Leavitt (1888–1976), US-amerikanischer Romanist und Hispanist

Leavitt bezeichnet außerdem:
 einen Asteroiden, (5383) Leavitt
 Leavitt Peak, Berg der Sierra Nevada, Kalifornien, USA

Siehe auch:
 Levitt